El término Estación de Sevilla puede referirse a varios artículos:
 Estaciones de la ciudad de Sevilla (España)ː
 Estación de autobuses de Plaza de Armas, estación central de Sevilla; 
 Estaciones ferroviariasː
 Sevilla-Santa Justa, principal estación ferroviaria de Sevilla;
 Sevilla-La Negrilla, estación de mercancías;
 Sevilla-Majarabique, estación de mercancías;
 Sevilla-La Enramadilla, antigua estación de ferrocarril;
 Sevilla-Plaza de Armas, antigua estación de ferrocarril;
 Sevilla-San Bernardo, antigua estación de ferrocarril;
 Sevilla-San Jerónimo, antigua estación de ferrocarril;

 Sevilla, estación del Metro de Madrid, España;
 Sevilla, estación del Metro de la Ciudad de México.